CSN peut faire référence à :
 centre de sécurité des navires, en France, pour la navigation ;
 Chambre syndicale nationale des forces de vente, en France ;
 Comité stratégique pour le numérique, un organisme placé auprès du Premier ministre français ;
 Confédération des syndicats nationaux, un syndicat du Québec ;
 Communauté sud-américaine de nations ;
 Conseil supérieur du notariat, en France ;
 Crosby, Stills & Nash, un groupe de musique ;
 CSN, un album de ce groupe ;
 Clemson, en Caroline du Sud, selon les codes des gares Amtrak ;
  ;
 China Southern, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Coopérant du service national, en France, correspondant désormais à « volontaire de solidarité internationale » ou « volontaire international » de l'actuel service civique ;
 Card Serial Number ;
 Companhia Siderúrgica Nacional, une entreprise sidérurgique brésilienne.

Code IATA des aéroports